Das Dettinger Te Deum (HWV 283) ist ein geistliches Chorwerk von Georg Friedrich Händel. Textgrundlage ist das  altkirchliche Te Deum in der englischen Fassung des Book of Common Prayer von 1662. Händel komponierte es für einen Dankgottesdienst anlässlich des Sieges des österreichisch-britischen Militärs über die französischen Truppen in der Schlacht bei Dettingen am 27. Juni 1743. Das Original ist für zwei Chöre und großes Orchester geschrieben. 

Für die Komposition verarbeitete Händel musikalisches Material aus einem lateinischen Te Deum von Francesco Antonio Urio.

Von den fünf Te-Deum-Kompositionen Händels ist das Dettinger neben dem Utrechter Te Deum am bekanntesten.

Aufbau 

 We praise thee, O God (Chor)
 All the earth doth worship thee (Alt-Solo und Chor)
 To Thee all angels cry aloud (Chor)
 To Thee Cherubin and Seraphin continually do cry (Chor)
 The glorious company of the apostles praise thee (Chor)
 Thou art the King of Glory (Bass-Solo mit Chor)
 When Thou tookest upon Thee to deliver man (Arie für Bass)
 When Thou hadst overcome the sharpness of death (Chor)
 Thou sittest at the right hand of God (Trio und Chor)
 Make them to be numbered with thy saints in glory everlasting (Chor)
 Day by day we magnify thee (Chor)
 Vouchsafe, O Lord, to keep us this day without sin (Arioso für Bass)
 O Lord, in thee have I trusted (Alt-Solo und Chor)

Weblinks 
 Partitur (Werkausgabe von Friedrich Chrysander 1865)
 
 Dettinger Te Deum: MIDI/MP3-Version, mit Text und Übungsdateien für Choristen

Einzelnachweise 

Werk von Georg Friedrich Händel
Te Deum
Karlstein am Main
Chorwerk aus dem 18. Jahrhundert
Musik 1743